Melchior Lundberg kan syfta på:

 Melchior Lundberg den äldre (1746–1812), svensk stolmakare
 Melchior Lundberg den yngre (1782–1834), svensk stolmakare